Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Karnowski (dziennikarz) (ur. 1976) – dziennikarz telewizyjny, brat Michała
 Jacek Karnowski (samorządowiec) (ur. 1963) – polityk, prezydent Sopotu
 Jakub Karnowski (ur. 1974) – ekonomista
 Jan Karnowski (1886-1939) – działacz kaszubski
 Michał Karnowski (ur. 1976) – dziennikarz, brat Jacka
 Przemysław Karnowski (ur. 1993) – koszykarz